Il singolare del torneo di tennis Pekao Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Edgardo Massa che ha battuto in finale David Sánchez 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Alberto Martín (primo turno)
 David Sánchez (finale)
 Albert Montañés (primo turno)
 Juan Mónaco (secondo turno)

 Félix Mantilla (primo turno)
 Àlex Corretja (primo turno)
 José Acasuso (primo turno)
 Álex Calatrava (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pekao Open 2004